Wetzlarer Straße 14 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Wetzlarer Straße 14 (Hermannstein), Wohngebäude im Stadtteil Hermannstein von Wetzlar
 Evangelische Kirche (Griedelbach), Kirchengebäude im Ortsteil Griedelbach von Waldsolms